Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1851.

Senatoren

Quellen 
 Staatshandbuch der Freien Stadt Frankfurt 1851, S. 1–3, Digitalisat

1851
Politik 1851